du Moulin ist der Familienname von:
 Friedrich Ferdinand Jakob du Moulin (1776–1845), preußischer General
 Peter du Moulin (1681–1756), preußischer General

Siehe auch:
 Dumoulin
 Moulin
 du Moulin-Eckart